Mamadou Koné désigne les personnalités suivantes :
Mamadou Koné (né en 1952), homme politique ivoirien ;
Mamadou Koné (né en 1974), footballeur international burkinabé ;
Mamadou Koné (né en 1991), footballeur ivoirien.